Longnan (陇南) est une subdivision administrative (ville-préfecture)  de la province du Gansu en Chine ;
 Le xian de Longnan (龙南) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine.